Arunte – nome proprio di persona italiano maschile
Arunte – fratello di Tarquinio il Superbo
Arunte – aruspice etrusco
Arunte – guerriero etrusco citato nell'Eneide
Arunte – figlio di Porsenna, morto nella battaglia di Aricia (505/504 a.C.)